Орвіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр
 Орвіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Орн
 Орвіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д'Ор
 Орвіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр, департамент Луаре
 Орвіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале
 Орвіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхня Гаронна